Анри де Люксембург-Линьи (; 1582/1583 — 23 мая 1616, Жаржо) — герцог де Пине-Люксембург, принц де Тенгри, граф де Русси, де Линьи, де Бриенн и де Роне, пэр Франции, последний представитель в мужской линии династии Люксембургов.

Биография 

Сын герцога Франсуа де Люксембурга и Дианы Лотарингской.

К титулам отца добавил полученные от матери, и стал называться герцогом де Пине-Люксембург, пэром Франции, принцем де Тенгри, графом де Бриенн, Линьи, Русси и Роне, сувереном Эгремона, бароном де Вандёвр, Торе, Монброн, Ангю, Савуази, Маси, Рамерю, Ла-Турот, Сен-Мартен д'Облуа, Льенкур, Беланкур, Шатонёф, Ганделю, Фай, Сен-Пьер-ан-Артуа, и капитаном ордонансовой роты из ста тяжеловооруженных всадников.

Участвовал в осаде Остенде, по её окончании испросил у короля Генриха IV дозволения путешествовать. Посетил основные европейские дворы, повсюду встречая благожелательный прием. Вернулся во Францию, где назревала новая гражданская война, и отправился к отцу в Шампань. Во время гражданской войны 1614 года принял сторону принца Конде, возглавлявшего аристократию, недовольную регентством Марии Медичи.

Вместе с герцогом Майенским должен был вести переговоры о браке инфанты Анны Австрийской с королём Людовиком XIII, но 23 мая 1616 умер от инфекции в Жаржо, в то время, как Конде договаривался с двором об условиях примирения.

Его тело было доставлено в Линьи-ан-Барруа, и 5 июня погребено в церкви кордельеров рядом с супругой.

Семья 

Жена (1597): Мадлен де Монморанси (ок. 1582—1615), дама де Торе, дочь Гийома де Монморанси-Торе, и Анны де Лален

Дети:

 Маргарита Шарлотта де Люксембург-Линьи (19.01.1607—26.11.1680), герцогиня де Пине-Люксембург. Муж 1) (5.07.1620): Леон д'Альбер (1582—1630), сеньор де Брант; 2) (06.1631): граф Шарль-Анри де Клермон-Тоннер (ок. 1607 — 1674)
 Мари-Льесс де Люксембург-Линьи (2.04.1611—18.01.1660), принцесса де Тенгри. Муж: Анри де Леви, герцог де Вантадур (1596—1680)

Литература 

 , col. 606
 , pp. 44–45

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Принцы и сеньоры де Тенгри
Пэры Франции